Vectomov è una compositrice elettronica che proviene da una famiglia radicata nel mondo della musica classica. La Vectomov è sposata con il direttore e scrittore statunitense David Woodard. I suoi genitori sono Vladimír Večtomov e Sonja Vectomov.

All'inizio degli anni 2000, la Vectomov ha studiato alla Norwich University of the Arts, dove ha conseguito una laurea con lode nel 2005.

Carriera
Gli esperimenti musicali di Sonja Vectomov sono iniziati negli anni 1980 in Finlandia e hanno coinvolto musique concrète con registratori casalinghi, quattro anni di esibizioni e tournée con il coro di bambini Vox Aurea sotto la direzione di Kari Ala-Pöllänen, e violino e piano studiati in un corso per bambini precoci al Keski-Suomen konservatorio, dove suo padre Vladimír Večtomov insegna chitarra classica. Suo nonno Ivan Večtomov, anche lui compositore, è stato violoncellista con l'Orchestra Filarmonica ceca per 22 anni e suo zio era il famoso violoncellista Saša Večtomov.

Durante la metà degli anni 1990, Vectomov si trasferisce a Praga per assumere un ruolo di primo violino con l'orchestra Pražský studentský sotto la direzione di Mirko Škampa. Contemporaneamente, monitora le scene di musica elettronica in Finlandia e Inghilterra.

Come artista solista, i concerti di Vectomov a volte comportano elementi di installazione, ad esempio la trasformazione di un palcoscenico in un salone. Sonja cita Conlon Nancarrow e David Byrne come influenze importanti.

Lamprophrenia
Il titolo dell'album di esordio sperimentale di Vectomov è il suo portmanteau coniato da lei delle parole nuovo latino / greco lampron (brillante) e phrenia (mente). L'album contiene composizioni elettroniche con voce, ed è considerato imprevedibile e "pieno di colpi di scena inaspettati".

Il primo singolo "Two in One", per il quale Mika Johnson ha diretto un video musicale con la prima ballerina Jana Andrsová, "racconta una storia di morte e trasfigurazione, karma interspecie e coscienza vegetale—questa versione inaugurale di Lamprophrenia pulsa con ritmi di sintetizzatore nucleopatriphobic, violino, viola, armonica, mandolino e intonazioni sopraffine di Vectomov."

Varie
Come entrambi i suoi genitori, Vectomov è una pedagoga. [Citazione necessaria] Ha progettato e insegnato seminari di musica per giovani a rischio e bambini romani svantaggiati a Kutná Hora, Repubblica Ceca.

Vectomov appare in un cammeo in H*art On, il documentario del 2016 di Andrea Culková sullo scrittore Milada Součková praticamente sconosciuto del XX secolo e suo marito, pittore dell'era Devětsil Zdeněk Rykr.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale
 Uneventful Records, Sonja Vectomov
 Sonja Vectomov, "Two in One", 2016, 3:34 min.

Persone viventi